

Geografia

Hirschhorn (Neckar) – città dell'Assia
 Hirschhorn/ Pfalz – comune della Renania-Palatinato

Altro 
 Thomas Hirschhorn (1957) – artista svizzero